Jürgen Böttcher (1931) – regista e sceneggiatore tedesco
 Martin Böttcher (1927-2019) – compositore, direttore d'orchestra e arrangiatore tedesco